Cresbach kann stehen für:
 Cresbach (Hollenegg), Katastralgemeinde der Gemeinde Hollenegg im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Cresbach (Waldachtal), Dorf und ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Waldachtal im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Cresbach (Waldach), linker Zufluss der Waldach im Weiler Vesperweiler der Gemeinde Waldachtal im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kressbach
 Kresbach